Баймаки — топоним:

Украина 
 Львовская область
 Баймаки — село в Бусском районе.

 Хмельницкая область
 Баймаки — село, Белогорский район.